Kasmodiah — це п'ятий студійний альбом гурту Deine Lakaien, виданий 1999 року.

Трек-лист 
 Intro — 0:45
	Return — 4:24
	Kiss The Future — 4:06
	My Shadows — 4:39
	Into My Arms — 5:21
	Overpaid — 3:34
	Venus Man — 4:06
	The Game — 4:24
	Kasmodiah — 3:52
	Lass Mich — 4:46
	Sometimes — 4:35
	Fight — 5:36
	Try — 6:23

Технічні дані
Guitar, Instruments [Medieval] — Michael Popp
Keyboards — Ernst Horn
Layout — Nordisk, Büro.
Lyrics By — Alexander Veljanov (tracks: A1, A3, A4, A6, B1 to B3, B5), Ernst Horn (tracks: A2, A5, B4, B6)
Mastered By — Christoph Stickel
Music By — Alexander Veljanov (tracks: A6, B3, B5), Ernst Horn (tracks: A1 to A5, A7 to B6)
Other [Realization] — Carl D. Erling
Photography, Artwork By [Direction] — Markus Rock
Producer — Ernst Horn
Violin — Christian Komorowski
Vocals — Alexander Veljanov

Альбоми Deine Lakaien
Музичні альбоми 1999
Альбоми у стилі дарквейв